

Patronyme 

 Amal Al Qubaisi (1969-), femme politique émirienne.
  (2000-), pilote automobile émirienne.
 Khaled Al Qubaisi (1975-), pilote automobile émirien.
 Hamda Al Qubaisi (2002-), pilote automobile émirienne.

Patronyme arabe